Каммерер, Пауль (1880—1926) — австрийский биолог
 Каммерер, Золтан (род. 1978) — венгерский гребец, трёхкратный олимпийский чемпион
 Максим Каммерер — персонаж нескольких книг братьев Стругацких